Schollenhof ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Schollenhof,  mittelalterliche Benennung von Stotzheim (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

 Schollenhof (Achern), Gehöft im Stadtteil Wagshurst von Achern im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schollenhof (Berlin), Teil der Siedlung Freie Scholle in Tegel, Berlin; Kulturdenkmal
 Schollenhof (Mainhardt), Hof im Ortsteil Ammertsweiler der Gemeinde Mainhardt im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schollenhof (Murrhardt), Ortswüstung im Gebiet der Stadt Murrhardt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg